Luke Saville era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in finale da Filip Peliwo per 7-5, 6-4.

Teste di serie

  Luke Saville (finale)
  Kimmer Coppejans (quarti di finale)
  Gianluigi Quinzi (semifinale)
  Filip Peliwo (campione)
  Liam Broady (terzo turno)
  Nikola Milojević (quarti di finale)
  Kaichi Uchida (terzo turno)
  Mitchell Krueger (semifinale)

  Andrew Harris (primo turno)
  Mateo Nicolas Martinez (secondo turno)
  Stefano Napolitano (terzo turno)
  Joshua Ward-Hibbert (primo turno)
  Julien Cagnina (terzo turno)
  Noah Rubin (primo turno)
  Mackenzie McDonald (primo turno)
  Frederico Ferre Silva (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2012